El acrónimo FAES puede referirse a las siguientes instituciones y fundaciones:

 Faes Farma, compañía farmacéutica española.
 Fuerzas de Acciones Especiales, comando de la Policía Nacional Bolivariana de Venezuela.
 Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, fundación privada española.